Брайн Литтл ():  (род. 1953) — английский футболист и футбольный тренер.
 Литтл, Брайан (хоккеист) (род. 1987) — канадский хоккеист, нападающий.